Розрахунок в математиці — обчислення якихось величин з використанням математичних дій (операцій).
 Розрахунок (платіж) в економіці  — це
 здійснення платежу за товар, послугу і т. д.;
 виконання грошових зобов'язань;
 сума грошей, що виплачується співробітнику при звільненні.
 Розрахунок у техніці — текстовий документ, який містить обчислення параметрів і характерних величин виробу, наприклад: кінематичний розрахунок, розрахунок розмірних ланцюгів, розрахунок на міцність та ін.
 Розрахунок в армії — група військовослужбовців, які безпосередньо обслуговують артилерійську систему, а також деякі інші види зброї і техніки.
 Розрахунок у переносному розумінні — мотивація до якихось дій з метою отримання вигоди, наприклад: шлюб по розрахунку.

Багатозначні терміни